Die Saison 1952/53 war die siebte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt dritten Mal der WWS MWO Moskau.

Modus 
Die 17 Mannschaften der Klass A wurden zunächst in drei Gruppen mit fünf bis sechs Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft spielte in der Hauptrunde einmal gegen jeden Gruppengegner, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft entweder vier oder fünf betrug. Anschließend spielten die drei besten Mannschaften jeder Gruppe in Hin- und Rückspiel in einer Finalrunde um den Meistertitel, während die übrigen acht Mannschaften je einmal gegen jeden Gegner gegen den Abstieg spielten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe C 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Torschützen 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1952
Eishockeysaison 1952/53